{{Фільм
|українська назва = Я одружився з тобою заради забави
|оригінальна назва = 
|зображення =Я одружився на тобі заради забави.jpg
|жанр = комедія
|режисер = Лучано Сальче
|сценарист =Наталія ГінцбургСандро КонтіненцаАдженоре ІнкроччіЛучано Сальче
|Продюсер = Маріо Чеккі Горі
|Актори =Моніка ВіттіДжорджо АльбертацціМарія Грація Буччелла
|оператор = Карло Ді Пальма
|композитор =П'єро Піччоні
|художник =
|кінокомпанія =Fair Film
|країна = 
|тривалість = 100 хв.
|рік = 1967
| ідентифікатор =0062367
}}
«Я одружився з тобою заради забави» () — італійська кінокомедія режисера Лучано Сальче з Монікою Вітті і Джорджо Альбертацці у головних ролях, випущена 21 вересня 1967 року.

 Сюжет П'єтро, молодий юрист, одружився з Джуліаною, дівчиною з бурхливим минулим. Незважаючи на абсолютну нездатність Джуліани бути хорошою господинею — це не заважає їхньому подружньому життю. У матері П'єтро формується неприязнь до Джуліани, завжди коли подружня пара приходить до неї вона влаштовує з цього приводу скандал. Такі обставини не турбують П'єтро, тому що він одружився з Джуліаною заради забави.

 У ролях 

 Знімальна група 

 Нагороди 
 1968 — Золотий глобус Найкраща головна жіноча роль — Моніка Вітті
 1968 — Срібна стрічка Найкраща жіноча роль другого плану'' — Марія Грація Буччелла

Посилання 
 
 «Я женился на тебе ради забавы» на сайті KinoPoisk 

Фільми Італії 1967
Кінокомедії 1967
Кінокомедії Італії
Фільми італійською мовою
Фільми Лучано Сальче
Фільми з участю Моніки Вітті